Рудник Ра̀душа () е село в северната част на Северна Македония, в Община Сарай. Селото е разположено на левия бряг на Вардар в клисурата Дервент срещу село Радуша преди реката да излезе в Скопското поле.

Според преброяването от 2002 година Рудник Радуша има 211 жители.

Бележки 

Села в община Сарай